Лукулл (мыс)
 Луций Лициний Лукулл
 «Лукулл» - посыльное судно, до 1913 г. «Колхида».